Holtze ist der Familienname folgender Personen:

 Joachim Holtze (1683–1742), deutscher lutherischer Theologe; siehe: Joachim Holce

 Richard Holtze (1824–1891), deutscher Arzt und Mitglied des Preußischen Landtages
 Moritz Wilhelm Holtze (auch Maurice William Holtze) (1840–1923), Hannoveraner, Deutscher, später kurz in Russland, dann in Australien, Gärtner und Botaniker, Agronom, Pomologe sowie Gartendirektor
 Friedrich Holtze (1855–1929), deutscher Jurist und Historiker
 Otto Holtze (1892–1944), deutscher Kunsthistoriker

Siehe auch:
 Holze